Der Saturn braucht für eine Sonnenumrundung 29,457 Jahre, weshalb er pro Jahr um durchschnittlich weniger als ein halbes Tierkreiszeichen wandert. Nach 29 Jahren hat ihn schließlich die Erde knapp 28-mal überholt und ein neuer Zyklus beginnt. Noch exakter wird es, wenn man 59 Jahre für zwei Zyklen nimmt.

Steht er um die Jahreswende in Opposition, wie 2003/2004, liegt der Zeitpunkt nominell im Tierkreiszeichen des Steinbocks, die Sonne liegt jedoch um ein Sternbild zurück, im Schützen, da sich seit der kalendarischen Festlegung der Sternbilder vor etwa 2100 Jahren die Erdachse um rund 30° (≈360°×2.100÷25.800, siehe Präzessionskonstante) gedreht hat, was dem durchschnittlichen Ost-West-Umfang eines Tierkreiszeichens entspricht. Der entgegengesetzte Saturn liegt daher sechs Sternbilder weiter/zurück, in den Zwillingen.

Helligkeit im Jahresverlauf 

Am 26. Juli 2003 (9,0309 AE), am 28. November 2032 (9,0149 AE), am 5. Juni 2062 (9,0310) und am 23. Oktober 2091 (9,0143 AE) stand und steht der Saturn im Südwesten des Sternbilds Zwillinge (Beinbereich von Castor) im Perihel und ist der Sonne am nächsten. Befindet sich die Sonne bei Opposition zum Ringplaneten im Westen des den Zwillingen gegenüber liegenden Schützen, was in etwa in der zweiten Dezemberhälfte der Fall ist, beträgt der Abstand dessen zur Erde kaum mehr als 8 AE und die scheinbare Größe steigt auf über 20,6 Winkelsekunden – was mehr als die durchschnittliche scheinbare Größe des deutlich näheren Mars ist. Er kann dann eine scheinbare Helligkeit von bis −0,48 mag erreichen.

Im Aphel stand und steht der Saturn im Nordwesten des Schützen am 17. April 2018 (10,0656 AE), am 15. Juli 2047 (10,0461 AE), am 2. März 2077 (10,0669 AE) und wieder am 29. Mai 2106 (10,0504 AE). Steht die Sonne bei Opposition zum Ringplaneten in den westlichen Zwillingen, was in der zweiten Junihälfte der Fall ist, so beträgt der Abstand der Erde zum Saturn deutlich mehr als 9 AE und die scheinbare Größe nur noch um 18,4, was unter der durchschnittlichen Größe des Mars liegt. Seine scheinbare Helligkeit beträgt dann noch maximal um ±0 mag.

Der Saturn ist jedoch nicht, wie alle anderen Planeten, im Aphel am dunkelsten! Dies liegt an seinen Ringen. Sowohl im Perihel (z. B. 2003) als auch im Aphel (z. B. 2018) sind diese fast maximal (27°) geneigt und erweitern die scheinbare Größe des Planeten spürbar gegenüber den rechnerischen Werten für den Planeten selber, während im März (Oppositionen 2009 und 2010) und im September (Oppositionen 2024 und 2025) die Ringe mangels Neigung fast unsichtbar sind – siehe nebenstehendes Bild! Die scheinbare Helligkeit sinkt auf Werte von über +0,5 mag im März und sogar über +0,6 mag im September. Zur Opposition am 16. März 2039 verschwinden die Ringe bei nur 0,6° Neigung fast komplett, die scheinbare Helligkeit geht auf 0,62 mag zurück; Analoges geschieht am 16. September 2054 (+0,67 mag).

Bahnneigung 
Die Bahn des Saturn ist um 2,484° gegenüber der Ekliptik geneigt. Bei Konjunktion gegen Mitte Oktober ist der Saturn etwa 9,93 AE von der Sonne entfernt (also 10,93 von der Erde) und wird maximal angehoben; sein Anhebungswinkel relativ zur Erde beträgt dann etwa 2,484°×9,93÷10,93 ≈ 2,26°=135,4' (13. Oktober 2011: 135,0'). Bei Konjunktion Mitte April beträgt seine Entfernung zur Sonne nur etwa 9,33 AE, weshalb die maximale Absenkung 2,484°×9,33÷10,33 ≈ 2,24°=134,6' beträgt (7. April 2027 und 20. April 2028: 133,8').

Die Knoten seiner Bahn mit der Ekliptik durchstößt der Saturn in etwa, wenn er Mitte Januar oder Mitte Juli in Konjunktion steht. Dann kann der Mittelpunktswinkel unter 16 Winkelminuten (scheinbare Größe der Sonne) fallen und es zu einer Bedeckung kommen. Dies passiert innerhalb eines Überzyklus' von 29½ Jahren in der Regel einmal im Februar und einmal im August. Allerdings kann dieser Regelwert auch verfehlt werden. Im Jahr 2004 wurde am 8. Juli mit −16,0' der Wert nur knapp erreicht, sodass die Bedeckung nur eine Berührung mit knapper Teilbedeckung des Ringes war, während im Folgejahr 2005 am 23. Juli bei +17,0' eine Bedeckung in die andere Richtung verfehlt wurde. Nach hinreichend viel Versatz könnten schließlich beide Winkel ±16,5' betragen, weshalb im Überzyklus gar keine Bedeckung stattfände. Allerdings ginge hier auch die scheinbare Größe der Sonne ein, die zwischen 31,5 und 32,5' schwankt und noch um die rund 0,3' des Saturn erweitert werden müsste. Im Juli befindet sich die Sonne im Aphel und ihr Durchmesser beträgt nur 31,46', die scheinbare Größe des Saturn betrug am 8. Juli 2004 nur etwa 0,27'. Das führt zu einem Sonnenradius von 15,73', wonach der Saturn eigentlich um seinen eigenen scheinbaren Radius hätte entfernt sein müssen.

Tabelle der Konstellationen von 2002 bis 2063 
In der folgenden Tabelle sind die speziellen Konstellationen des Saturn nebst Planetenschleifen für Ende 2002 bis Mitte 2063 angegeben. Bedeckungen sind in der rechten Spalte fett markiert, ebenso maximale Hebungen und Senkungen. Auch in den anderen Zahlenspalten sind extremale Werte gefettet, bei der Bahnneigung auch näherungsweise Nullstellen (unter 4°).  Liegt die Opposition an der Grenze zwischen zwei Sternbildern, so ist zu beachten, dass wegen der Rückläufigkeit der Saturn sich ins erstgenannte Sternbild bewegt, während er eigentlich schon im zweitgenannten gewesen ist, welches er danach erst wieder durchläuft.

Die Werte beziehen sich auf 51,5° nördliche Breite (Dortmund, Göttingen, Halle (Saale)) und das Datum sich gegebenenfalls auf Dortmund (oder Bern; 7,5° östliche Länge).

Anmerkungen

Literatur 
 Multiyear Interactive Computer Almanac 1800–2050. U.S. Naval Observatory

Positionen
Zeittafel (Astronomie)